Stephan Geisler ist der Name folgender Personen:

* Stephan Geisler (Maler) (* 1968), deutscher Maler
 Stephan Geisler (Sportwissenschaftler) (* 1977), deutscher Sportwissenschaftler